Сти́вен () — имя и фамилия греческого происхождения (см. Стефан).

Имя 
Стивен — мужское английское имя, соответствует греческому христианскому имени Стефан (ср. также другие соответствия: Степан, Стефано, Штефан, Иштван, Этьен и т. п.).

Фамилия 
 Стивен, Эдриан (1883—1948) — английский писатель и психоаналитик.
 Стивен, Лесли (1832—1904) — английский историк, писатель, литературный критик и альпинист, кавалер ордена Бани.
 Стивен, Лоренс (, ум. 2006) — политический и спортивный деятель Науру.
 Стивен, Маркус (род. 1969) — президент Науру в 2007—2011 годах; вице-чемпион мира по тяжёлой атлетике 1999 года; спортивный функционер, с 2009 года президент НОК Науру.
 Стивен, Ниниан (1923—2017) — австралийский государственный и политический деятель.
 Стивен, Роберт (род. 1984) — шотландский профессиональный игрок в снукер.
 Стивен, Тревор (род. 1963) — английский футболист.
 Стивен, Элизабет (род. 1987) — американская лыжница.

Топоним 
 Стивен — город в округе Маршалл, штат Миннесота, США.

См. также 
 Степан (значения)
 Стивенс
 Стивенсон
 Стивен-авеню

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки
Английские мужские имена